Where the West Begins – film del 1919 diretto da Henry King
Where the West Begins – film del 1928 diretto da Robert J. Horner
Where the West Begins – film del 1938 diretto da J.P. McGowan